Le groupe F de la coupe du monde de football de 2006, qui s'est disputée en Allemagne du 9 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Leipzig, a placé les équipes du Brésil, d'Australie, de Croatie et du Japon dans le groupe F.

Classement 

|}

Par la suite, le Brésil se qualifiera pour les quarts de finale (en battant le Ghana 3-0), où il sera éliminé par la France (0-1).
L'Australie perdra son huitième de finale face à l'Italie (0-1).

Première journée

Brésil - Croatie

Australie - Japon

Deuxième journée

Brésil - Australie

Japon - Croatie

Troisième journée

Japon - Brésil

Croatie - Australie

Statistiques 
Lors des six matchs du groupe, 16 buts ont été inscrits soit une moyenne de 2,66 buts par rencontre. Les arbitres ont distribué 29 cartons jaunes et 3 cartons rouges.

Homme du match 
À chaque rencontre, le meilleur joueur est désigné homme du match.

Notes et références 

F